Павловский сельский совет — название ряда административно-территориальных единиц в Украине.

Список

Винницкая область 
 Павловский сельский совет — входит в Ильинецкий район.
 Павловский сельский совет — входит в Калиновский район.
 Павловский сельский совет — входит в Крыжопольский район.
 Павловский сельский совет — входит в Погребищенский район.

Волынская область 
 Павловский сельский совет — входит в Иваничевский район.

Днепропетровская область 
 Павловский сельский совет — входит в Васильковский район.
 Павловский сельский совет — входит в Солонянский район.

Донецкая область 
 Павловский сельский совет — входит в Марьинский район.

Житомирская область 
 Павловский сельский совет — входит в Пулинский район.

Запорожская область 
 Павловский сельский совет — входит в Вольнянский район.

Ивано-Франковская область 
 Павловский сельский совет — входит в Тысменицкий район.

Кировоградская область 
 Павловский сельский совет — входит в Светловодский район.

Луганская область 
 Павловский сельский совет — входит в Белокуракинский район.

Львовская область 
 Павловский сельский совет — входит в Радеховский район.

Николаевская область 
 Павловский сельский совет — входит в Снигирёвский район.

Одесская область 
 Павловский сельский совет — входит в Арцизский район.
 Павловский сельский совет — входит в Захарьевский район.

Полтавская область 
 Павловский сельский совет — входит в Машевский район.

Сумская область 
 Павловский сельский совет — входит в Белопольский район.

Харьковская область 
 Павловский сельский совет — входит в Богодуховский район.
 Павловский сельский совет — входит в Кегичевский район.

Херсонская область 
 Павловский сельский совет — входит в Генический район.
 Павловский сельский совет — входит в Чаплинский район.

Черкасская область 
 Павловский сельский совет — входит в Жашковский район.
 Павловский сельский совет — входит в Каневский район.
 Павловский сельский совет — входит в Тальновский район.

Черниговская область 
 Павловский сельский совет — входит в Репкинский район.

См. также